Abderrahmane Amalou, homme politique et ancien ministre marocain ;
 Abderrahmane Amalou, poète et compositeur algérien.